Kratky ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Kratky-Baschik (1810/1822–1889), Zauberkünstler und Schausteller
 Christoph Kratky (* 1946), österreichischer Strukturbiologe
 Emanuel Kratky (1824–1901), böhmischer Maler und Redemptorist
 Gabriele Zuna-Kratky (* 1957), österreichische Museumsdirektorin
 Josef M. Kratky (1901–1975), österreichischer Kapellmeister und Komponist 
 Josef Kratky (1907–1989), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Otto Kratky (1902–1995), österreichischer Wissenschaftler, Chemiker
 Robert Kratky (* 1973), österreichischer Radiomoderator